Mirocin Średni (gromada 1954–1958)
 Mirocin Średni (gromada 1961–1972)